Ара () — армянское мужское имя, имя легендарного армянского царя Ары Прекрасного.

Согласно иному толкованию, Ара Прекрасный — мифический армянский царь дохристианской эпохи (до 301 г.).

Известные носители 
 Ара Аршавирович Абрамян (род. 1957) — бизнесмен, общественный деятель.
 Ара Рафаелович Абрахамян (род. 1975) — армянский и шведский борец греко-римского стиля.
 Ара Сергеевич Аветисян (род. 1958) — армянский государственный деятель.
 Ара Генриевич Айвазян (род. 1969) — армянский дипломат.
 
 
 Ара Арменович Арутюнян (1928—1999) — армянский и советский скульптор-монументалист, график, профессор.
 Ара Варданович Варданян (род. 1974) — армянский и украинский тяжелоатлет.
 Ара Арменакович Гарагашян (1902—1969) — советский учёный-медик, доктор медицинских наук, профессор, майор.
 Ара Грачьевич Геворгян (род. 1973) —
 Ара Шотаевич Минасян (род. 1974) — армянский гроссмейстер.
 Ара Жораевич Нигоян (род. 1968) — советский и армянский футболист, полузащитник.
 Ара Парсегян (1923—2017) — американский профессиональный футболист и тренер.
 Ара Прекрасный — полулегендарный армянский царь.
 Ара Акопович Саакян (род. 1955) — армянский политический деятель.
 Ара Мигранович Сарксян (1902—1969) — армянский и советский скульптор, график, гравёр, сценограф, педагог.
 Ара Хачатурович Хачатрян (род. 1982) — армянский тяжелоатлет.

Примечания 

Армянские мужские имена